Dittrich ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Dietrich

Namensträger

A 
 Alfred Dittrich (* 1950), deutscher Richter
 August Heinrich Dittrich (1797–1855), deutscher Missionar und Autor

B 
 Bernd Dittrich (1988–2009), österreichischer American-Football-Spieler
 Bernhard Dittrich (* 1948), deutscher katholischer Geistliche, Theologe und Regens
 Betty Dittrich (* 1984), schwedische Sängerin und Songwriterin
 Bianca Dittrich (* 1977), deutsche Physikerin
 Boris Dittrich (* 1955), niederländischer Politiker

C 
 Christian Dittrich (1934–2016), deutscher Kunsthistoriker
 Christoph Dittrich (* 1966), deutscher Musiker und Intendant
 Claus Dittrich (* 1939), deutscher Dachdecker und Kammerfunktionär

D 
 Danilo Dittrich (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Dirk Dittrich (* 1986), deutscher Fußballspieler

E 
 Edith Dittrich (1923–2000), deutsche Kunsthistorikerin, Archäologin und Sinologin
 Elias Dittrich (1609–1678), Görlitzer Bürgermeister
 Elisabeth Dittrich (* 1945), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Erich Dittrich (1904–1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Raumplaner
 Ernst Dittrich (1868–1948), österreichischer Architekt
 Eva Dittrich (1901–1998), deutsche Metallbildnermeisterin

F 
 Frank Dittrich (* 1967), deutscher Eisschnellläufer

G 

 Gerhard G. Dittrich (1919–1980), deutscher Architekt
 Gottfried Dittrich (* 1938), österreichischer Ruderer

 Gustav Dittrich, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

H 
 Hans Dittrich (1885–1981), sudetendeutscher Turnlehrer (Wandervogel-Bewegung) und Mundartforscher
 Heidrun Dittrich (* 1958), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Heinrich Dittrich (1902–1974), deutscher Landrat
 Heinz Diettrich (1940–2022), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker
 Helmut Dittrich (1926–1987), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Heribert Dittrich (* 1948), deutscher Fußballspieler

 Hieronymus Dittrich (1925–2013), deutscher Theologe

J 
 Jan Dittrich (* 1976), deutscher Politiker (FDP)
 Jörg Dittrich (* 1969), deutscher Dachdecker, Ingenieur und Kammerfunktionär
 Johann Georg Dittrich (1783–1842), deutscher Pomologe
 Joseph Dittrich (1794–1853), deutscher Geistlicher, Apostolischer Vikar in den Sächsischen Erblanden

K 
 Karl Dittrich (1928–1995), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Kathinka Dittrich van Weringh (* 1941), deutsche Politikerin

 Konrad Dittrich (1937–2021), deutscher Journalist, Autor und Publizist
 Kurt Dittrich (* 1958), österreichischer Schwimmer

L 
 Lars Dittrich (* 1974), deutscher Unternehmer
 Lothar Dittrich (1932–2021), deutscher Zoologe, Zoodirektor und Autor

M 
 Manfred Dittrich (* 1934), deutscher Botaniker
 Marie-Agnes Dittrich (* 1954), deutsch-österreichische Musikwissenschaftlerin
 Max Dittrich (1889–1976), deutscher Polizist

 Miro Dittrich (* 1989), deutscher Rechtsextremismus-Experte

N 
 Natalia Dittrich (* 1973), Filmkomponistin
 Nina Dittrich (* 1990), österreichische Schwimmerin

O 
 Olli Dittrich (* 1956), deutscher Schauspieler und Komiker
 Ottmar Dittrich (1865–1951), österreichischer Sprachwissenschaftler und Philosoph
 Otto Dittrich (1884–1927), rumäniendeutscher Geistlicher

P 

 Peter Dittrich (1931–2009), deutscher Karikaturist und Filmschaffender
 Petra S. Dittrich (* 1974), deutsche Chemikerin

R 
 Raik Dittrich (* 1968), deutscher Biathlet
 Ralf Dittrich (* 1949), deutscher Schauspieler
 Reinhard Dittrich (* 1959), deutscher Maler
 Robert Dittrich (* 1925), österreichischer Jurist
 Rolf Dittrich (* 1968), deutscher Journalist
 Rudi Dittrich (* 1936), deutscher Fußballspieler

 Rudolph Dittrich (1850–1922), deutscher Entomologe

S 
 Sabine Dittrich (* 1962), deutsche Autorin auf dem Gebiet des Steuerrechts
 Sigrid Dittrich (* 1930), deutsche Journalistin und Autorin
 Simon Dittrich (* 1940), deutscher Maler und Grafiker
 Sophie von Herget-Dittrich (1844–1925), deutsche Pianistin und Präsidentin des Klubs deutscher Künstlerinnen in Prag
 Stefan Dittrich (1912–1988), deutscher Politiker (CSU)

T

U 
 Uwe Dittrich (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdBB

V 
 Vinzenz Dittrich (1893–1965), österreichischer Fußballspieler
 Volker Dittrich (* 1951), deutscher Schriftsteller und Verleger

W 

 Werner Dittrich (Schriftsteller) (1900–1956), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Werner Dittrich (Rassentheoretiker) (1906–nach 1940), deutscher Lehrer und Rassentheoretiker
 Werner Dittrich (* 1937), deutscher Gewichtheber

 Wolfgang Dittrich (Bibliothekar) (* 1938), deutscher Historiker und  Bibliothekar
 Wolfgang Dittrich (* 1962), deutscher Triathlet

Siehe auch 
 Dieterich
 Dietrich
 Diettrich

Familienname
Deutscher Personenname